Wanner ist ein deutscher Familienname.

Bedeutung und Herkunft 
 Wanner ist ein Berufsname zu mhd. wanne für den Hersteller von Getreide-, Futterschwingen, Wasch- und Badewannen.
 Wanner ist ein Wohnstättenname nach der Form des Siedlungsgeländes (wohnhaft in einer Mulde).
 Wanner ist ein Herkunftsname zu den Ortsnamen Wanna (Niedersachsen) und Wanne (Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg).

Namensträger 
 Atreus Wanner (1852–1938), US-amerikanischer Paläontologe
 August Wanner (1886–1970), Schweizer Maler und Bildhauer
 Christian Wanner (* 1947), Schweizer Politiker (FDP)
 Christoph Wanner (* 1971), deutscher Korrespondent, Reporter und Dokumentarfilmer
 Franz Wanner (Künstler, 1956) (* 1956), Schweizer Künstler und Bildhauer
 Franz Wanner (* 1975), deutscher Künstler
 Ernst Wanner (1917–2002), deutscher Maler
 Florian Wanner (* 1978), deutscher Judoka
 Fritz Wanner (1896–1989), deutscher Landrat

 Gustaf Adolf Wanner (1911–1984), Schweizer Historiker, Journalist und Diplomat

 Heinz Wanner (* 1945), Schweizer Geograph und Klimatologe
 Hilde Wanner (* 1961), österreichische Politikerin (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordnete
 Hyun Wanner (* 1975), deutscher Schauspieler und Gastronom
 Jakob Friedrich Wanner (1830–1903), Schweizer Architekt deutscher Herkunft

 Johannes Wanner (1878–1959), deutscher Geologe
 Klaudia Wanner (* 1967), österreichische Zeichnerin und Schauspielerin
 Levin Wanner (* 2000), Schweizer Handballspieler
 Martin-Christoph Wanner (* 1948), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Maximilian Wanner (1855–1933), deutscher Architekt

 Paul Wanner (* 2005), deutsch-österreichischer Fußballspieler
 Paul Wanner (Schriftsteller) (1895–1990), deutscher Schriftsteller
 Peter Wanner (* 1944), Schweizer Verleger und Medienunternehmer
 Rosi Wanner (* 1961), deutsche Autorin
 Rudolf Wanner (* 1951), österreichischer Skispringer
 Samuel Wanner (1853–1911), Schweizer Nationalrat und Unternehmer
 Theodor Wanner (1875–1955), deutscher Unternehmer, Wissenschaftsförderer und Museumsleiter
 Zukiswa Wanner (* 1976), südafrikanische Schriftstellerin
 Karl-Heinz Wanner(* 1944), deutscher Unternehmer, seit 2003 Hersteller von Wanner Silverdream Reisemobile.

Siehe auch 
 Theodor-Wanner-Preis
 Wannemacher (Familienname)
 Wannenmacher

Literatur 
 Konrad Kunze, Damaris Nübling et al.: Deutscher Familiennamenatlas, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2013, ISBN 978-3-11-029059-2, Band III: S. 132, 133; Band V: S. 328 und e-ISBN 978-3-11-030787-0.

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Berufsname
Herkunftsname
Wohnstättenname